

Codici 
 xog – codice ISO 639-3 della lingua soga

Altro 
 Xog – uno dei Signori delle Tenebre della saga Lupo Solitario